Андре Агассі був чемпіоном попереднього року, але цього разу відмовився від участі в турнірі.

У фіналі Томас Йоханссон переміг Марата Сафіна з рахунком 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4). Він став першим шведом після Матса Віландера (турнір 1988 року), якому підкорився цей титул.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Томас Йоханссон — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2002 Australian Open Men's Singles draw 

2002 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу